Het Nederlands landskampioenschap van het seizoen 1931/32 werd beslist via de kampioenscompetitie met Ajax als winnaar.

Algemeen 
Het Nederlandse voetbal was opgesplitst in vijf regio's, waarvan de kampioenen een volledige competitie tegen elkaar speelden voor de beslissing van het landskampioenschap. Kampioen van de Noordelijke competitie was Veendam, van de Oostelijke SC Enschede, PSV van Zuid, en Ajax en Feijenoord van respectievelijk West I en West II.

Eindstanden

Kampioenscompetitie

Eerste Klasse Oost

Eerste Klasse Noord

Eerste Klasse Zuid

Eerste Klasse West I

2Naar West II

Eerste Klasse West II

1Naar West I

 1931/32
Competitievoetbal 1931/32